Кабанас () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Кабанас, Альваро (род. 1990) — испанский гандболист; левый крайний.

Географические названия 
 Кабанас — департамент в Сальвадоре.
 Кабанас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.